Matuska Péter (felsőrásztokai 1841–1901) ügyvéd, országgyűlési képviselő
Matuska Péter (1885–1956) magyar diplomata, nagykövet (Prágában, Varsóban)